Усачов Леонід Антонович (1899—1965) — український композитор і дириген.
 Усачов Михайло Іванович — російський філолог другої половини XVII — початку XVIII століття.
 Усачов Олексій Іванович (1891—1957) — російський графік.
 Усачов (Вихлянцев) Руслан Едуардович (нар. 1989) — російський відеоблогер, ведучий, мандрівник, художник і організатор фестивалів.
 Усачов Юрій Володимирович (нар. 1957) — льотчик-космонавт Російської Федерації.